

Населені пункти та їхні частини

 Городнянка — село в гміні Васильків Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Городнянка — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Городнянка — колонія в гміні Васильків Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Городнянка — колонія в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки